L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 11 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Elise Mertens remporte la finale du simple, Chan Hao-ching et Latisha Chan celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Madison Keys, de l'Australienne Ashleigh Barty, de la Chinoise Wang Qiang, de la Danoise Caroline Wozniacki, de la Française Caroline Garcia, de la Japonaise Naomi Osaka et de la Tchèque Karolína Plíšková. Elles sont respectivement remplacées par Kateřina Siniaková, Polona Hercog, Alison Riske, Samantha Stosur, Lara Arruabarrena, Barbora Strýcová et Kristýna Plíšková.

Lauréates 
La Belge Elise Mertens remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale la Roumaine Simona Halep.

Les sœurs taïwanaise Chan (Latisha et Hao-Ching) s'adjugent le trophée en battant en finale la paire tête de série , Anna-Lena Grönefeld et Demi Schuurs. Il s'agit de leur  ensemble (le deuxième de la saison) mais de leur  et  respectif.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Doha
Sport au Qatar en 2019
Tennis en février 2019